Een vrouwelijke voornaam, zie Christine (voornaam)
Christa (geslacht), een geslacht van doornsprinkhanen